Amorbach ist geographischer Name und Namensbestandteil für:

Orte:
 Amorbach, Stadt im Landkreis Miltenberg, Unterfranken, Bayern; mit der ehemaligen Benediktinerabtei Kloster Amorbach
 Amorbach (Neckarsulm), Stadtteil von Neckarsulm im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wald-Amorbach, Stadtteil von Breuberg im Odenwald, Odenwaldkreis, Hessen

Fließgewässer:
 Amorbach (Mümling), linker Zufluss der Mümling oder Mömling durch Mömlingen, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Amorbach (Ohlebach), rechter Zufluss des hier Richer Bach genannten Ohlebachs in Harpertshausen, Stadt Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Amorbach, Unterlaufname des Otterbach (Mud), linker Zufluss der Mud bei Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Amorbach (Sulm), rechter Zufluss der Sulm in Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Amorbach tritt in Familiennamen auf:
 Oskar Martin-Amorbach (1897–1987), deutscher Maler
 Wilhelm Müller-Amorbach (1843–1905), deutscher Jurist und Schriftsteller 
 Schelle von Amorbach, Niederadelsgeschlecht aus dem Odenwald (Wald-Amorbach)

Siehe auch:
 Amorsbach